Чурили (пол. Czuryłowie, Czyryłowie) — польський шляхетський рід руського походження, який використовував герб Корчак. Пряме походження від родини Горайських, це прізвище взяв один із синів Олександра Горайського, в документах його іноді називають Єнджеєм (пол.Jędrzej), а іноді як Іво.

Історія 
Першим із Чурилів, що згадується в генеалогії про Чурилів, був Єнджей, син Олександра Горайського. Вперше цей шляхтич, якого іноді називають Яном з Стоянців, отримав у 1448 році за заслуги від Казимира IV Ягеллончика маєтки Лахнево, Седлець, Набабин та Долина в Кам'янецькому повіті.

Родинне дерево

Представники 

 Марцін (Мартин) Чурило (? -1587) — капітан військовий
 Катерина — дружина Станіслава Куната, а згодом —  Яна Богуша гербу Півкозич.

Посилання

Бібліографія 

 Адам Боніцький : Польський Герби: історичні та генеалогічні новини про шляхетні родини . Т. 4. Варшава: Варшавське художньо-видавниче товариство, 1901, с. 33–37.

Посилання 

 Династична генеалогія  — Czuryło
Чурили